Hans Westphal ist der Name folgender Personen:

* Hans Westphal (Maler) (1887–1969), deutscher Maler
 Hans-Herbert Westphal (1903–nach 1954), deutscher Gärtner und Gartendirektor  
 Hans-Jürgen Westphal (* 1951), deutsches Stadtoriginal